«Байерн 1» () — 1-я программа Баварского радио. Включает в себя информационные, общественно-политические, художественные и художественно-публицистические передачи.

История 
В 1945 году Американская военная администрация на средних волнах запустила англоязычную радиостанцию American Forces Network и немецкоязычную Radio München, последняя 31 января 1948 была передана Баварии. Исторически баварское радио делилось на радиопрограммы Баварского радиовещания и так называемые «полные программы». 1 января 1974 произошло объединение программ в единое целое радиопространство, которое и получило название Bayern 1. Основную аудиторию составляют люди зрелого возраста, для которых создана специальная музыкальная программа Oldiebased AC.

Аудитория 
До 1996 года Baeyrn 1 делал ставку на музыку на немецком языке и народные песни, однако в последнее время на радио звучат и песни на других языках. По внутренним опросам программы «In der Mitte des Lebens» (), большинство радиослушателей предпочитали песни 1970-х и 1980-х годов. Ежедневно ретро-музыку и поп-музыку слушают порядка 1,9 млн. радиослушателей.

Сетка вещания 
Ежедневно выходит выпуск региональных новостей, сообщающий о новостях из шести региональных административных округов — с 12:00 по 13:00 выходят новости Мюнхена, Франконии, Верхней Баварии, Восточной Баварии, Швабии и Центральной Франконии. Каждую полночь звучит радиопрограмма ARD-Hitnacht с радиостанции SR 3 Saarlandwelle, по воскресеньям в это время вещает «Ритм ночи» (). В 4 часа звучит ADR-Hitnacht с WDR 4. В 19 часов ежедневно звучит программа народной музыки (в воскресенье утром звучит духовая музыка). С января 2013 года на Bayern 1 вещают некоторые программы Bayern plus и BR-Klassik (ночной эфир не меняется). По субботам в 15:00 выходит спортивная программа «Сегодня на стадионе» (), сообщающая последние новости футбольной Бундеслиги и транслирующая в прямом эфире матчи и конференции. С 12 по 14 часы по воскресеньям выходит программа «Die Blaue Couch» в виде ток-шоу со знаменитостями.

Ведущие 
 Кристоф Доймлинг
 Уве Эрдельт
 Габи Фишер
 Петер Фраас
 Томас Гибельхаузен
 Конни Глоггер
 Уве Гюртлер
 Петер Хирш
 Барбара Йелен
 Петра Ментнер
 Улла Мюллер
 Штефан Леманн
 Томас Орнер
 Вольфганг Шнайдер
 Тилльманн Шёберль

Вещание 
Вещание ведётся в аналоговом формате УКВ и в цифровых форматах DVB-S и DVB-C, а также по кабельным сетям. Возможно вещание в Интернете благодаря южноафриканскому оператору Deukom.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Радиостанции Германии
Баварское радиовещание
Радиостанции, по которым вещают учреждения общественного права Германии
Радиостанции общей тематики
Радиостанции на немецком языке